Die Communauté de communes Neste Barousse ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Hautes-Pyrénées in der Region Okzitanien. Sie wurde am 9. Dezember 2016 gegründet und umfasst 43 Gemeinden. Die Einwohnerzahl liegt () bei  Personen. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Laurent-de-Neste. Der Gemeindeverband ist nach der ehemaligen Grafschaft Barousse (im Mittelalter Teil der Region Armagnac) und dem Fluss Neste benannt.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 als Nachfolger der Gemeindeverbände Communauté de communes du Canton de Saint-Laurent-de-Neste und Communauté de communes de la Vallée de la Barousse.

Mitgliedsgemeinden 
Zur Communauté de communes Neste Barousse gehören folgende Mitgliedsgemeinden:

Einzelnachweise 

Neste Barousse
Gegründet 2017